Самойловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Самойловское сельское поселение — входит в Абанский район Красноярского края.
 Самойловское сельское поселение — входит в Бокситогорский район Ленинградской области.